Kratko priopćenje (odnosi s javnošću)
Kratko priopćenje (znanost)